Alabama é um gênero de mariposas da família Erebidae.

Espécies 
 Alabama argillacea

Referências 

Erebidae
Lepidópteros descritos em 1895